Jeffersonville (Ohio)
Jeffersonville (Indiana)
Jeffersonville (Kentucky)
Jeffersonville (Illinois)
Jeffersonville (Geórgia)

Desambiguação